Mango est un logiciel libre client de messagerie instantanée pour le réseau standard ouvert Jabber.
Il semble ne plus être développé et son site n'est plus disponible.

Voir aussi 
 Liste de clients XMPP

Logiciel de messagerie instantanée
Client XMPP
Logiciel libre sous licence MPL